William Remington ist der Name folgender Personen:

* William Remington (Leichtathlet) (1879–1963), US-amerikanischer Weitspringer und Hürdenläufer
 William W. Remington (1917–1954) US-amerikanischer Ökonom und Beamter